Un masclet o pera és una mota de pèl deixada créixer al mig del mentó.

Referències